Бора́тин — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Боратин — деревня в Кореличском районе Гродненской области.

Польша 
 Боратин — село в Ярославском повяте Подкарпатского воеводства.

Украина 
 Боратин — село в Луцком районе Волынской области.
 Боратин — село в Золочевском районе Львовской области.
 Боратин — село в Радивиловском районе Ровненской области.

См. также
 Борятин